Aglossochloris recta är en fjärilsart som beskrevs av Brandt 1941. Aglossochloris recta ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
recta